Le classement du championnat des Pays-Bas de football toutes saisons confondues est un classement classant l'ensemble des clubs de l'histoire de l'Eredivisie.

Eredivisie (depuis 1956) 
Ce classement cumule tous les points et buts de chaque équipe qui a joué en Eredivisie depuis sa création en 1956 jusqu'à l'issue de la saison 2019-2020 (hors matchs de barrage).

Notes et références

Voir aussi 
 Palmarès du championnat des Pays-Bas de football
 Statistiques et records du championnat des Pays-Bas de football